Die Saison 2000 der Volleyball-Weltliga war die elfte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 26. Mai und endete am 16. Juli. Italien gewann zum achten Mal den Titel.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in drei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe sollten sich für die Finalrunde qualifizieren. Da der Gastgeber Niederlande jedoch Gruppenletzter wurde, kam der Zweite der Gruppe B nicht weiter. Die beiden besten Mannschaften der Finalrunde erreichten das Endspiel, der Dritte und Vierte der Sechsergruppe spielten um den dritten Platz.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde (10. bis 15. Juli) und die Endspiele am 16. Juli wurden in Rotterdam (Niederlande) ausgetragen.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2000
Weltliga
Sportsaison 2000